La competició individual masculina fou una de les quatre proves del programa de Tennis als Jocs Olímpics d'estiu de 2008 als de Pequín de 2008. La competició es realitzà al Centre Olímpic de Tennis entre els dies 10 i 17 d'agost de 2008 sobre pista dura.

Hi participaren 64 tennistes de 33 comitès nacionals diferents.

Classificació

Caps de sèrie 

  Roger Federer 
  Rafael Nadal 
  Novak Đoković 
  Nikolai Davidenko 
  David Ferrer 
  Andy Murray 
  David Nalbandian 
  James Blake 

  Stanislas Wawrinka 
  Gilles Simon 
  Nicolás Almagro 
  Fernando González 
  Mikhaïl Iujni 
  Ivo Karlović 
  Nicolas Kiefer 
  Radek Štěpánek 
  Tomáš Berdych

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí a Pequín 2008  a ITF 
 Quadre individual masculí a Pequín 2008  a sports-reference 
 Quadre  

Masculi Individual